Visentin ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Visentin (1900–1951), italienischer Politiker
 Mark Visentin (* 1992), kanadischer Eishockeytorwart